Lemonade (рус. Лимонад) — шестой студийный альбом американской певицы Бейонсе, выпущенный лейблами Parkwood Entertainment и Columbia Records 23 апреля 2016 года. Lemonade стал вторым «визуальным альбомом» Бейонсе, следующим за Beyoncé 2013 года. В отличие от Beyoncé, в котором имелись отдельные видеоклипы для каждого трека, часовой фильм-визуализация Lemonade был показан на телеканале HBO вместе с релизом альбома. Концепция альбома, согласно описанию сервиса Tidal, заключается в «в путешествии женщины к самопознанию и исцелению». Над альбомом работало множество продюсеров, а также музыкальных исполнителей, чей вокал был использован в композициях альбома. Lemonade стал доступным в качестве потокового мультимедиа 23 апреля 2016 года на сервисе Tidal, совладельцем которого является её муж Джей-Зи. Позднее он стал доступен в iTunes Store. Выпуску альбома предшествовал релиз песни «Formation» 6 февраля 2016 года. Вторым промосинглом была выбрана песня Sorry, которая была отправлена на R’n’B и урбан радио-станции 4 мая 2016 года. В апреле 2016 года Бейонсе отправится в The Formation World Tour в поддержку альбома.

Визуализация 
Альбом сопровождён часовым одноимённым фильмом, премьера которого состоялась на телеканале HBO 23 апреля 2016 года, и который повторно был показан 24 апреля 2016 года.

Коммерческий успех 
В США Lemonade дебютировал на первом месте основного хит-парада Billboard 200 с тиражом 653,000 эквивалентных альбомных единиц (с учётом стриминга отдельных треков, или 485,000 копий истинных продаж собственно самого альбома), став её шестым чарттоппером. Тем самым она установила рекорд (ранее принадлежавший рэперу DMX) и стала первым в истории исполнителем, у которого все шесть первых студийных альбомов дебютировали на позиции № 1 в США.
Одновременно с дебютом на первом месте самого альбома, сразу 12 песен с него попали в песенный хит-парад в Billboard Hot 100. В том числе, четыре из них попали в двадцатку лучших: № 10 («Formation»), № 11 («Sorry»), № 13 («Hold Up»), № 18 («6 Inch», при участии The Weeknd), а одиннадцать песен находились выше позиции № 50. Таким образом, Бейонсе превзошла предыдущий рекордный показатель, установленный в 2010 году певицей Тейлор Свифт по количеству песен (11), одновременно находящихся в хит-параде.

В Великобритании альбом дебютировал на первом месте с тиражом 73,000 копий, из которых 14 % пришлось на стриминговые эквивалентные продажи, что стало крупнейшим показателем за всё время с тех пор как стали учитывать данные по стримингу хитов.
В Австралии было продано 20,499 цифровых копий Lemonade и он возглавил местный чарт, во второй раз подряд в карьере певицы.

Список композиций 
Сведения взяты с сервиса Tidal.

Сведения о семплах
 «Hold Up» содержит семпл композиции «Can’t Get Used to Losing You», написанной Доком Помусом и Мортом Шуманом и исполненной Энди Уильямсом.
 «Don’t Hurt Yourself» содержит семпл композиции «When the Levee Breaks», написанной Джимми Пейджом, Робертом Плантом, Джоном Полом Джонсом и Джоном Бонэмом, исполненной группой Led Zeppelin.
 «6 Inch» содержит семплы композиции «Walk On By», написанной Бертом Бакараком и Хэлом Дэвидом, исполненной Айзеком Хейзом, исполненной группой Hooverphonic; фрагмент композиции «My Girls», исполненной группой Animal Collective.
 «Freedom» содержит семплы композиции «Let Me Try», написанной Фрэнком Тирадо и исполненной Kaleidoscope; семплы композиции «Collection Speech/Unidentified Lining Hymn», записанной Аланом Ломаксом в 1959 году и исполненной Reverend R.C. Crenshaw; семплы композиции «Stewball», записанной Аланом Ломаксом и Джоном Ломаксом в 1947 году и исполненной Prisoner «22» в исправительной колонии Миссисипи.
 «Lemonade» содержит семпл композиции «The Court of the Crimson King», написанной Иэном Макдональдом и Питером Синфилдом и исполненной группой King Crimson.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 
 Youtube канал

Альбомы Бейонсе
Альбомы на английском языке
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Премия «Грэмми» за лучший альбом в жанре современной городской музыки
Альбомы, спродюсированные Джеком Уайтом
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы-сюрпризы